Manteca (Verenigde Staten), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Manteca (kaas), een Italiaanse kaas
 Manteca (jazznummer), een compositie van Dizzy Gillespie en Chano Pozo uit 1947
 Manteca (band), Canadese jazz/fusionband